Кастелло-Молина-ди-Фьемме () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 2064 человека, плотность населения составляет 38 чел./км². Занимает площадь 54 км². Почтовый индекс — 38030. Телефонный код — 0462.

Покровителями коммуны почитаются святой великомученик Георгий, празднование 23 апреля в Кастелло, и sant'Antonio da Padova, празднование 13 июня в Молина.

Ссылки